Mazur ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Mazúr (* 1987), slowakischer Handballspieler
 Amy Mazur (* 1962), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 August Mazur (1891–??), deutscher Vertriebenenfunktionär
 Barry Mazur (* 1937), US-amerikanischer Mathematiker
 Epic Mazur (Bret Hadley Mazur; * 1970), US-amerikanischer Rapper, Sänger und Produzent
 Eric Mazur (* 1954), niederländischer Physiker
 Franciszek Mazur (1895–1975), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Botschafter
 Georg Mazur (1889–1960), deutscher Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Heather Mazur (* 1976), Schauspielerin
 Jan Mazur (1920–2008), polnischer Geistlicher, Bischof von Siedlce
 Jerzy Mazur (* 1953), polnischer Geistlicher, Bischof von Ełk
 Lucas Mazur (* 1997), französischer Badmintonspieler
 Marian Mazur (1909–1983), polnischer Physiker und Kybernetiker
 Marilyn Mazur (* 1955), dänische Jazzmusikerin
 Mark Mazur (* 1956), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Meron Mazur (* 1962), brasilianischer Geistlicher, Bischof der Eparchie Imaculada Conceição in Prudentópolis
 Miriam Becker Mazur (1909–2000), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Monet Mazur (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin
 Peter Mazur (1922–2001), niederländischer Physiker
 Piotr Mazur (* 1982), polnischer Radrennfahrer
 Rafał Mazur (* 1971), polnischer Bassgitarrist
 Stanisław Mazur (1905–1981), polnischer Mathematiker
 Włodzimierz Mazur (1954–1988), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Satz von Mazur
 Mazure
 Masur
 Masuhr